Smršť v původním slova smyslu znamená nárazový vítr působící škody.
Odvozené významy
 větrná smršť – větrná pohroma působící škody
 vodní smršť – sloupcovitý vír spojující vodní plochu a oblak typu cumulus nebo cumulonimbus

Umění a literatura
 Smršť (kniha) (Whirlwind) – román Jamese Clavella (1986)
 Smršť (povídka) – povídka z knihy Na moři spisovatele Borise Žitkova
 Větrná smršť (film) – film z roku 2003

Externí odkazy